Birker ist der Familienname folgender Personen:

 Friedel Birker auch Alfred Emil Birker (1907–1969), lutherischer Pfarrer und Gemeindegründer
 Hans-Wilhelm Birker (1923–1995), deutscher Admiralarzt

 Maxine Birker (* 1989), deutsche Fußballspielerin
 Paulus Birker (1814–1888), deutscher Benediktinermönch
 Robert Birker (1885–??), deutscher Radrennfahrer
 Udalrich II. Birker, Abt des Klosters Waldsassen von 1479 bis 1486
 Willi Birker (* 1905), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Pirker